Trishul – film del 1978 diretto da Yash Chopra
 Trishul – rivista indiana in lingua assamese
 Trishul – montagna dell'India